Einladung ist

 das schriftliche oder mündliche Angebot zu einem Besuch 
 die Ladung (Recht)
 die Einberufung
 die Einbestellung

Siehe auch:
 Die Einladung